Beifuß bezeichnet

in der Botanik:
 die Pflanzenart Beifuß (Artemisia vulgaris) 
 die Gattung Artemisia (Pflanze) und verschiedene Arten dieser Gattung
 Gelber Beifuß, ein Trivialname der Winterkresse (Barbarea vulgaris)

als Familienname folgende Personen:
 Barbara Beifuß, Dermatologin
 Herbert Beifuß, Autor
 Elin Pelin (pelin = bulgarisch für Beifuß), Pseudonym des Autors Dimitar Iwanow Stojanow.